Schleusung bezeichnet:
 die Überwindung von Höhenunterschieden in Schifffahrtswegen, siehe Schleuse
 die Beihilfe zu einem irregulären Grenzübertritt, siehe Schleusungskriminalität